Viscaal ist der Familienname folgender Personen:

 Bent Viscaal (* 1999), niederländischer Automobilrennfahrer
 Eric Viscaal (* 1968), niederländischer Fußballspieler